Az 1992–1993-as észt labdarúgó-bajnokság az észt labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 2. bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott.

A bajnokságot a Norma Tallinn nyerte az ezüstérmes FC Flora Tallinn, és a bronzérmes FC Nikol Tallinn előtt. A JK Viljandi Tulevik kiesett.

A bajnokság végeredménye

Felsőház

Góllövőlista élmezőnye

Jegyzetek

Külső hivatkozások
 rsssf.com

1993
Eszt 1
Eszt 1